Draško ist ein männlicher Vorname slawischer Herkunft.

Namensträger 
Vorname
 Drasco († 810), Fürst der slawischen Abodriten in Mecklenburg
 Drosaico (9. Jh.), Führer der südslawischen Narentaner in Dalmatien
 Draško Antov (* 1938), deutsch-mazedonischer Journalist und Schriftsteller
 Draško Mrvaljević (* 1979), montenegrinischer Handballspieler
 Draško Nenadić (* 1990), serbischer Handballspieler

Nachname
 Milan Draško (* 1962), montenegrinischer Schachspieler

Siehe auch 
 Drašković
 Draškovec

Slawischer Personenname
Männlicher Vorname